A Greatest Remix Hits 3 Kylie Minogue ausztrál énekesnő remixalbuma. Ausztráliában 1998. augusztus 21.-én jelent meg.

Számlista

Külső hivatkozások 
Kylie Minogue hivatalos honlapja (angol nyelven)

Kylie Minogue-albumok
Remixalbumok